Ren Mikase (ur. 10 marca 2000 w Hokkaido) – japońska skoczkini narciarska.

W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) zadebiutowała 3 marca 2016 roku podczas konkursu FIS Race w Sapporo, oddając skoki na odległość 52,0 i 56,0 metrów na skoczni normalnej. Tego dnia uplasowała się na dwudziestej pozycji. W kolejnych zawodach wzięła udział rok później kiedy rozegrane zostały kolejne zawody z cyklu FIS Race. Pierwszy dzień zmagań odbył się na skoczni normalnej, a drugi na skoczni dużej w Sapporo. Mikase zajęła odpowiednio 11 i 7. miejsce.

Latem 2017 roku pierwszy raz wystartowała w zawodach na kontynencie Europejskim w zawodach FIS Cup w austriackim Villach. W pierwszym z konkursów była 24, a w drugim zajęła 11. miejsce.

W sierpniu 2017 roku po raz pierwszy stanęła na podium zawodów organizowanych przez FIS. W debiucie na zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oberwiesenthal stanęła na najniższym stopniu podium. Następnego dnia zajęła 22. miejsce, po blisko o 20 metrów bliższych skokach niż dzień wcześniej.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Oberwiesenthal – 18 sierpnia 2017 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2000